

Geografia
 Shelly – comune degli Stati Uniti d'America in Minnesota
 Shelly – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Suffolk

Onomastica
 Shelly – variante del nome Shelley

Persone
 Adrienne Shelly – attrice e regista statunitense
 Tony Shelly – pilota neozelandese

Personaggi
 Shelly Johnson – personaggio de I segreti di Twin Peaks

Pagine correlate
 Shelley